ZWD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro zimbabwiano, valuta dello Zimbabwe